El término Arapiles puede hacer referencia a:
 Arapiles, un municipio de la provincia de Salamanca, en Castilla y León, España.
Arapiles también es el nombre de un barrio (número 72) en el madrileño distrito (número 07) de Chamberí.
 Campo de Los Arapiles
 Batalla de los Arapiles